La Coupe de la Fédération 1993 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main du 19 au , a vu l'Espagne s'imposer en finale face à l'Australie (trois points à zéro).

Organisation 
Le tableau final de la  de Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours. Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Ce tableau final est composé des 16 équipes présentes au second tour du tableau final de l'édition précédente, quatre équipes rescapées des « play-offs » 1992 et douze équipes issues des phases éliminatoires par zones géographiques (Amériques, Asie/Océanie et Europe/Afrique) organisées en avril et .

Les équipes vaincues au premier tour du tableau final disputent des « play-offs » décidant de leur participation au tableau final de l'édition suivante.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-offs 

Les équipes victorieuses restent dans le groupe mondial.

Les équipes vaincues sont reléguées dans les groupes par zones géographiques lors de l'édition suivante.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1993
 Fed Cup
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Coupe de la Federation
Tennis en Allemagne en 1993
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Federation, Coupe de la
Tennis en juillet 1993